АК (кириллица) и AK (латиница), аббревиатура, Ак, ак:

На кириллице 

 АК — Автомат Калашникова, общевойсковой автомат, принят на вооружение в СССР в 1949 году.
 АК — Арбитражный комитет, группа участников Википедии, занимающаяся разрешением конфликтов.
 АК — Армия Крайова, вооружённые формирования польского подполья во время Второй мировой войны.
 АК — Артиллерийский компас, советский военный компас, предназначенный для артиллерийских подразделений.

На латинице 
 AK — Alaska, почтовое сокращение штата Аляска.
 AK — Autonome Krim, украинский автомобильный код Автономной республики Крым, де-факто действовавший в 2004—2014 годах.

См. также 
 АК-47